Polynesia – denominazione in varie lingue di Polinesia
 Polynesia – genere di farfalle della famiglia delle Geometridae
 81203 Polynesia – asteroide della fascia principale
 Polynesia – singolo di Gazzelle del 2019